Trangulho é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Conopodium pyrenaeum
 Conopodium majus subsp. marizianum